Андріївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Андріївська сільська рада — Дніпропетровська область, Покровський район
 Андріївська сільська рада — Дніпропетровська область, Широківський район
 Андріївська сільська рада — Донецька область, Великоновосілківський район
 Андріївська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Андріївська сільська рада — Донецька область, Слов'янський район
 Андріївська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Олевський район
 Андріївська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Пулинський район
 Андріївська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Черняхівський район
 Андріївська сільська рада — колишня німецька національна сільська рада, Житомирська область, Черняхівський район
 Андріївська сільська рада — колишня сільська рада, Київська область, Житомирська міська рада
 Андріївська сільська рада — Київська область, Макарівський район
 Андріївська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Андріївська сільська рада — Львівська область, Буський район
 Андріївська сільська рада — Полтавська область, Диканський район
 Андріївська сільська рада — Полтавська область, Машівський район
 Андріївська сільська рада — Полтавська область, Хорольський район
 Андріївська сільська рада — Севастополь, Нахімовський район
 Андріївська сільська рада — Сумська область, Роменський район
 Андріївська сільська рада — Харківська область, Великобурлуцький район
 Андріївська сільська рада — Харківська область, Кегичівський район
 Андріївська сільська рада — Хмельницька область, Чемеровецький район
 Андріївська сільська рада — Чернігівська область, Городнянський район
 Андріївська сільська рада — Чернігівська область, Ічнянський район
 Андріївська сільська рада — Чернігівська область, Чернігівський район

Ліквідовані 
 Андріївська сільська рада — Одеська область, Білгород-Дністровський район

Див. також 
 Андріївська селищна рада
 Новоандріївська сільська рада